Прову́лок Толбу́хіна — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Толбухіна — провулок у місті Вінниця.
 Провулок Толбухіна — провулок у місті Київ.
 Провулок Толбухіна — провулок у місті Кропивницький.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей
Провулки